Die Turn-Europameisterschaften 2018 fanden vom 2. bis 12. August 2018 in Glasgow (Schottland) im Rahmen der European Championships 2018 statt. Sie wurden von der Union Européenne de Gymnastique (UEG) zum 33. Mal bei den Männern und zum 32. Mal bei den Frauen ausgetragen. Veranstaltungsort war die SSE Hydro Arena.

Wettkampf-Programm

Teilnehmer 

Es nahmen an den Wettkämpfen 284 Sportler aus 37 Ländern teil.

Teilnehmende Länder mit Zahl der Aktiven (Männer/Frauen):

Deutsche Mannschaft 

 Frauen: Kim Bui, Leah Griesser, Emma Höfele, Pauline Schäfer, Sarah Voss
 Männer: Andreas Brettschneider, Nils Dunkel, Nick Klessing, Marcel Nguyen, Andreas Toba

Schweizerische Mannschaft 

 Frauen: Thea Brogli, Ilaria Käslin, Leonie Meier, Stefanie Siegenthaler, Anina Wildi
 Männer: Benjamin Gischard, Oliver Hegi, Henji Mboyo, Noe Samuel Seifert, Taha Serhani

Österreichische Mannschaft 

 Frauen: Bianca Frysak, Elisa Hämmerle, Jasmin Mader, Marlies Männersdorfer, Alissa Mörz
 Männer: Vinzenz Höck, Daniel Kopeinik, Severin Kranzlmüller, Johannes Mairoser, Matthias Schwab

Medaillengewinner

Detaillierte Ergebnisse

Mannschaftsmehrkampf Frauen

Mannschaftsmehrkampf Männer

Gerätefinals Frauen

Gerätefinals Männer

Weblinks 

offizielle Website der European Championships

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung 2018
Turn-Europameisterschaften
Sportveranstaltung in Glasgow
European Championships 2018
Turnen (Vereinigtes Königreich)
European Championships (Schottland)